Братислава:
 Братислава — город в центральной Европе, столица Словакии.
 Братислава — трёхзвездочная гостиница в Киеве.
 Братислава — кинотеатр в Киеве.
 Братислава — женское имя.
 Районы Братиславы (Словакия):
 Братислава I;
 Братислава II;
 Братислава III;
 Братислава IV;
 Братислава V.
 Братислава-Винограды — железнодорожная станция в районе Нове-Место, округа Братислава III.
 Братислава-Иванка — крупнейший и старейший аэропорт Словакии.

См. также 
  — мужское имя.